Horvátország
Sveta Marija na Krasu falu Buje községben, Isztria megyében
Sveta Marija na Krasu falu Umag községben, Isztria megyében